Le sentier de grande randonnée 131 peut désigner :
 le GR 131, un sentier de grande randonnée en Belgique, le long de la côte ;
 le GR 131, un sentier de grande randonnée en Espagne, dans les îles Canaries ;
 le GR 131, un sentier de grande randonnée en France, dans le Morvan.